Роже Доммерг Полакко де Менас (1923 - 29 мая 2013) — французский публицист, известный своей поддержкой ревизионистских теорий. Издал несколько книг и статей о естественной медицине.

Биография 
Во время Второй мировой войны служил в ВВС армии «Свободная Франция».

Получил докторскую степень в области психологии.

Умер 29 мая 2013 года.

Теории 
Активный сторонник и практик натуральной медицины, с которой он написал множество эссе и несколько книг. Он основывал в Шаторе институт д-ра Алексиса Карреля, ассоциации по распространению практик  природной медицины.

Он также выпустил несколько ревизионистских работ, в том числе «Освенцим, молчание Хайдеггера» (), после того как заинтересовался этим вопросом и длительной переписки с известным ревизионистом Холокоста Робером Фориссоном.

Публикации

Политика и история 

 J’ai mal de la terre, Éditions du Scorpion, Paris, 1965. 
 Dossiers secrets du XXI siècle
 Auschwitz, le silence de Heidegger ou la fin du judéo-cartésianisme 
 La pollution médicale concrète et abstraite: chimie et freudisme
 Vers la revie — traité synthétique de santé et médecine naturelle, Institut Dr. Alexis Carrel, Châteauroux, 1987. 
 La vérité sur Hitler et le nazisme
 L’Histoire devant l’incontournable question juive, éditions Le Styx, Paris-Budapest. 
 Étude psycho-physiologique des dandys romantiques (ou le dandy romantique hyperthyroïdien physiologique)(sous la direction d’Albeaux Fernet), thèse de doctorat en psychopathologie, Sorbonne, 1971. 
 Le martyre et l’holocauste des nègres par les juifs trafiquants esclavagistes
 Vérité et Synthese 
 Открытое письмо Стивена Спилберга 
 Холокост глазами Шерлока Холмса 
 «Освенцим, молчание Хайдеггера»
 The «Shoa» sherlockholmised

Примечания

Ссылки 
 Roger Dommergue Polacco de Menasce — Auschwitz, le silence de Heidegger 
 Roger Dommergue Polacco de Menasce — Zundel 1-3
 # Entretien avec le professeur Roger Dommergue Polacco de Menasce

Отрицатели Холокоста
Публицисты Франции
Отрицание Холокоста во Франции